Příjmení Hubbard nosí více významných osobností:

 Elbert Hubbard (1856–1915), americký spisovatel a filosof
 Erica Hubbardová (* 1979), americká herečka
 Freddie Hubbard (1938–2008), americký jazzový trumpetista
 Gardiner Grenne Hubbard (1822–1897), americký průmyslník
 Charles Edward Hubbard (1900–1980), britský botanik
 L. Ron Hubbard (1911–1986), americký spisovatel, zakladatel scientologie
 William DeHart Hubbard (1903–1976), americký atlet

Externí odkazy